Sarvegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sarvegöl (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Sarvegöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Sarvegöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (2,2 ha)

Se även
Sarvgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn